Le terme Route 142 peut désigner plusieurs routes :

 Route 142 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 142 en France